Die First Division 2006/07 war die 68. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 12. August 2006 und endete am 6. Mai 2007.

Meister wurde APOEL Nikosia.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Champions League. Der Pokalsieger und der Vizemeister nahmen am UEFA-Pokal teil, sowie der Vierte am Intertoto-Cup. Die drei letzten Teams stiegen direkt ab. Bei Punktgleichheit galt ab dieser Saison der direkte Vergleich.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 rsssf.com

2006
Fußballsaison 2006/07